

América 
 Museu de Belas Artes de Boston — Boston, Estados Unidos
 Museu de Belas Artes do Canadá — Ottawa, Canadá
 Museu de Belas Artes de Caracas — Caracas, Venezuela
 Museu Juan Manuel Blanes — Montevidéu, Uruguai.
 Museu Municipal de Belas Artes Juan B. Castagnino — Rosário, Argentina
 Museu Belas Artes de São Paulo — São Paulo, Brasil

Europa 
 Museu de Belas Artes de Dijon — Dijon, França
 Museu de Belas Artes de Nantes — Nantes, França
 Museu de Belas Artes de Caen — Caen, França
 Museu de Belas Artes de Budapeste — Budapeste, Hungria
 Museu Real de Belas Artes de Antuérpia — Antuérpia, Países Baixos

Desambiguações de museus